Herbert Dorfmann – politico italiano
 Robert Dorfmann – produttore cinematografico francese

Pagine correlate 
Dorfman